Eine Starthilfsrakete dient als Zusatzantrieb
beim Start von Raketen und Raumfahrzeugen, Booster (Raketenantrieb)
beim Start von Flugzeugen, JATO